Ону́фрий (, копт. ⲟⲩⲉⲛⲟⲃⲣ) — мужское имя. Является греческой адаптацией коптского имени, которое, в свою очередь, происходит от египетского wnn-nfr (Идеальный) – одного из эпитетов бога Осириса.

Известные носители 
 Онуфрий Великий (род. около 320) — раннехристианский святой, египетский пустынник IV века.
 Онуфрий — албанский иконописец XVI века.
 Онуфрий (XVI век — 1628) — архиепископ Астраханский и Терский Русской православной церкви.

 Онуфрий Керженецкий — деятель русского старообрядчества (поповец), основатель секты «онуфриево согласие».
 Онуфрий Молчаливый (Онуфрий Печерский) (XII век) — святой в лике преподобных, монах Киево-Печерской лавры. 
 Онуфрий Перцовский (или Перцевский, или Вологодский) — преподобный Русской православной церкви XV—XVI веков, основатель Перцовой пустыни. 

 Онуфрий (Березовский) (род. 1944) — митрополит Киевский и всея Украины Украинской православной церкви.
 Онуфрий (Гагалюк) (1889—1938) — архиепископ Курский и Обоянский Русской православной церкви.
 Онуфрий (Лёгкий) (род. 1970) — архиепископ Харьковский и Богодуховский Украинской православной церкви.
 Онуфрий (Парусов) (1816—1894) — единоверческий инок, бывший старообрядческий епископ Браиловский.

Примечания

См. также 
 Онуфриевич

Имена египетского происхождения
Русские мужские имена